I magnifici Amberson (The Magnificent Ambersons) – romanzo di Booth Tarkington vincitore del premio Pulitzer nel 1919
L'orgoglio degli Amberson (The Magnificent Ambersons, 1942) – film di Orson Welles che ricevette 4 nomination al Premio Oscar dal romanzo omonimo
The Magnificent Ambersons (2002) – film per la TV di Alfonso Arau